Ахмет Аїк (тур. Ahmet Ayık; нар. 31 березня 1938, Ескікей, провінція Сівас) — турецький борець вільного стилю, дворазовий чемпіон та срібний призер чемпіонатів світу.
 Аїк-Берік - село в Індонезії, Північний Батукліанг.
 Аїк-Букак - село в Індонезії, Північний Батукліанг.